Op de 98e vrouweneditie van het US Open in 1984 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 28 augustus tot en met 9 september 1984.

Toernooisamenvatting 
De Amerikaanse titelverdedigsters Martina Navrátilová en Pam Shriver waren het eerste reekshoofd, en slaagden erin hun titel te verlengen. In de finale versloegen zij het als vijfde geplaatste koppel Anne Hobbs en Wendy Turnbull in twee sets. Het was hun 41e gezamenlijke titel, de achtste van 1984. Navrátilová had daar­naast 59 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shriver veertien. Het was hun negende gezamenlijke grandslamtitel.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Twee Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Marcella Mesker en de Zwitserse Christiane Jolissaint waren als tiende geplaatst – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door het koppel Hobbs/Turnbull.
 Betty Stöve en de Roemeense Lucia Romanov strandden in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 2)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1984